Hindsight е трети компилационен албум на британската рок група Anathema, издаден от Peaceville Records. Албумът е акустично ориентиран. Съдържа презаписани песни на групата в акустичен вариант, както и една нова Unchained (Tales Of The Unexpected).

Песни

Бележки

Външни препратки 
 Официален сайт

Музикални албуми от 2008 година
Албуми на Анатема